Векселль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1991) — шведская футбольная защитница.
 Векселль, Йосеф Юлиус (1838—1907) — финский поэт и драматург.